

Moldavia 
 Bălășești, comune del distretto di Sîngerei

Romania 
 Bălășești, comune del distretto di Galați